Ястребино — топоним:

Болгария 
 Ястребино — село в Тырговиштской области.

Россия 
 Ястребино — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Ястребино — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
 Ястребино — посёлок в Волосовском районе Ленинградской области.

 Ястребино — железнодорожная платформа Октябрьской железной дороги.